Сезон 1996 — 1-й в новой истории ФК «БАТЭ», который клуб провёл во Второй лиге Чемпионата Белоруссии по футболу. Выиграв турнир с явным преимуществом, команда вышла в Первую лигу.

В сезоне 1996 года борисовчане впервые приняли участие в Кубке Белоруссии. В розыгрыше 1996/97 годов команда стартовала мачем 1/16 финала, в котором уступила брестскому «Динамо».

В течение сезона в комаду перешли игроки из расформированного клуба «Фомальгаут» — Шушкевич, Павловец, Хлус, Мирошкин и Жоров.

Чемпионат Беларуси (Д3)

Первый круг

Второй круг

Турнирная таблица 
6-й чемпионат Белоруссии (1996). Вторая лига (Д3). Группа «А». Итоговое положение.

Кубок Белоруссии 1996—1997

Игры и голы 

|}

Примечания 

1996
БАТЭ